Пётр Па́влович Перфи́льев (7 (19) января 1897, Санкт-Петербург — 2 июля 1977, Ленинград) — советский энтомолог и паразитолог, специалист по биологии москитов.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в 1897 году. В 1923 году окончил Петроградский университет. С 1922 по 1956 годы работал в Военно-медицинской академии. В 1936 году без защиты диссертации была присуждена степень кандидата биологических наук. В 1938 году совокупности работ присуждена степень доктора биологических наук. В 1941 году получил учёное звание профессора. Умер в Ленинграде 22 сентября 1977 года. С 1956 по 1963 годы возглавлял Ленинградское отделение Института истории естествознания и техники АН СССР.

Научные достижения 
Внёс вклад в изучение экологический и биологических особенностей москитов, выявлял из эпидемиологическое значение. Принимал участие в разработке новых способов борьбы с лихорадкой в Крыму. Под его руководством защищены три докторские и девять кандидатских диссертаций. Разрабатывал методы культивирования москитов условиях лаборатории.

Виды, описанные Перфильевым 
Описал несколько новых для науки видов москитов, в том числе:

Награды 
Награждён многими орденами и премиями

 Орден Красной Звезды (1941 и 1944)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (1944)
 Орден Красного Знамени (1947 и 1953)
 Орден Ленина (1947)
 Сталинская премия (1950)

Избранные публикации 
Автор 85 публикаций, в том числе двух томов Фауны СССР:

Примечания 

Диптерологи по алфавиту
Энтомологи XX века
Энтомологи СССР
Преподаватели Военно-медицинской академии
Энтомологи по алфавиту